Die Argentina Open 2018 waren ein Tennisturnier der ATP World Tour 2018 in Buenos Aires, das vom 12. bis 18. Februar 2018 im Freien auf Sand ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in New York City die New York Open gespielt. Ersteres zählte zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Turniere in Buenos Aires und New York solche der Kategorie ATP World Tour 250 waren.

Titelverteidiger war Oleksandr Dolhopolow im Einzel. Im Doppel gewannen im Vorjahr Juan Sebastián Cabal und Robert Farah aus Kolumbien.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 568.190 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 648.180 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 11. Februar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Beträge für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Buenos Aires